Анастасия Рудольфовна Герман (15 февраля 1920, д. Новые Юрковичи, Любанский район Белоруссии — 1995) — работница советского сельского хозяйства, телятница колхоза имени Горбачёва Любанского района Минской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
С 1937 животновод, в 1973-75 телятница животноводческой фермы колхоза имени Я. Д. Горбачева Любанского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за получение высоких привесов КРС удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Литература 
 В. Бычок, Путь к золотой звезде// Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 179—180

Ссылки 
 
 Галай, Пелагея Ивановна// Любанский районный исполнительный комитет

Герои Социалистического Труда